Onderdistrict in Indonesië
 Parakan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Parakan (Karangrayung), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Parakan (Rowosari), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Parakan (Trenggalek), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Parakan (Ciomas), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Parakan (Leuwimunding), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Parakan (Maleber), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Parakan (Samarang), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Parakan (Tirtamulya), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java